Ed Benes – fumettista brasiliano
 Edvard Beneš – politico cecoslovacco
 László Bénes – calciatore slovacco
 Marijan Beneš – pugile jugoslavo
 Pavel Beneš – ex cestista ceco